Adam   est le nom de plusieurs personnalités :

 Adam I de Beaumont-Gâtinais (1150–1191), seigneur de Beaumont-du-Gâtinais, compagnon d'armes du roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion ;
 Adam I de Lantwyck, sire de Lantwyck et de Horst, père du chevalier Jean de Lantwyck.